Periclepsis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Bradley 1977. Periclepsis ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Periclepsis